Kaplí zasvěcených Narození Panny Marie je více (seznam není úplný):

 Kaple Narození Panny Marie (Borovy)
 Kaple Narození Panny Marie (Bukovany)
 Kaple Narození Panny Marie (Čáslavsko)
 Kaple Narození Panny Marie (Česká Kamenice)
 Kaple Narození Panny Marie (Hodoňovice)
 Kaple Narození Panny Marie (Chřešťovice)
 Kaple Narození Panny Marie (Javůrek)
 Kaple Narození Panny Marie (Jenčice)
 Kaple Narození Panny Marie (Jetětice)
 Kaple Narození Panny Marie (Katov)
 Kaple Narození Panny Marie (Křimice)
 Kaple Narození Panny Marie (Lhota u Lysic)
 Kaple Narození Panny Marie (Lubě)
 Kaple Narození Panny Marie (Malé Hoštice)
 Kaple Narození Panny Marie (Němčičky)
 Kaple Narození Panny Marie (Obora)
 Kaple Narození Panny Marie (Polánka)
 Kaple Narození Panny Marie (Police nad Metují)
 Kaple Narození Panny Marie (Rojetín)
 Kaple Narození Panny Marie (Smetanova Lhota)
 Kaple Narození Panny Marie (Svéráz)
 Kaple Narození Panny Marie (Svítkov)
 Kaple Narození Panny Marie (Všehrdy) – zbořena roku 1982
 Kaple Narození Panny Marie (Vysoká Srbská)
 Kaple Narození Panny Marie (Zásmuky)
 Kaple Narození Panny Marie (Zdíkov)
 Kaple Narození Panny Marie (Zlíč)

Související články 
 Kaple Panny Marie
 Kostel Narození Panny Marie